Wang Yi (Dinastia Han) (王異, dates desconegudes), esposa de Zhao Ang, una dona que realment va participar en batalles 
 Wang Yi (Dinastia Song) (王沂, dates desconegudes), un dels compiladors de la Història de la Song
 Wang Yi (pintor) (1330-?), pintor xinès de figures humanes durant la Dinastia Yuan
 Wang Yi (polític) (nascut el 1953), polític professional de la República Popular de la Xina
 Wang Yi (jugador de voleibol), jugador xinès de voleibol
 Wang Yi (jugadora de waterpolo) (nascut el 1987), jugadora xinesa de waterpolo
 Wang Yi (dissident), l'altre nom de Cheng Jianping, un activista xinès pels drets humans sentenciat a la reeducació pel treball per publicar missatges amb càrrega política a Twitter